Török Katalin (Szombathely, 1985. január 10. –) magyar nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása
Játékvezetésből 2002-ben Szombathelyen a Vas megyei Labdarúgó-szövetség (VSMLSZ) Játékvezető Bizottsága (JB) előtt vizsgázott. A megyei JB javaslatára 2005-től NB III-as, egyben országos utánpótlás partbíró. Az MLSZ JB minősítésével 2007-től NB II-es asszisztens. A női labdarúgó bajnokság kiemelkedően foglalkoztatott sportembere. Küldési gyakorlat szerint a rendszeres partbírói szolgálat mellett 4. bírói, illetve alapvonalbírói feladatot is végez.

A Magyar Labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2008-tól tartja nyilván női asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül az angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott (Női labdarúgó-világbajnokság, Labdarúgó-Európa-bajnokság), valamint UEFA Női Bajnokok Ligája klubmérkőzésen partbíróként tevékenykedett.

A 2014-es U17-es női labdarúgó-Európa-bajnokságon az UEFA JB asszisztensként mutatta be a nemzetközi résztvevőknek

A 2015-ös U19-es női labdarúgó-Európa-bajnokságon az UEFA JB asszisztensként foglalkoztatta. A csoportmeccseken és az elődöntőben mutatott teljesítménye alapján a fináléban is kapott küldést.

A 2015-ös női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Selejtező mérkőzésen az UEFA zónában tevékenykedett.

2014-ben a ciprusi női labdarúgó-kupa tornán asszisztensként szolgált.

2022. december 7-én közösségi oldalán jelentette be, hogy befejezte akív játékvezetői pályafutását.

Jegyzetek

Források 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1985-ben született személyek
Élő személyek